Rüdiger Vollborn, né le  à Berlin, est un footballeur allemand. Il évolue au poste de gardien de but. Il a effectué l'intégralité de sa carrière au Bayer Leverkusen, jouant 480 matches.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
 Coupe UEFA : 1988
 Coupe d'Allemagne : 1993

Notes et références

Liens externes 
 

Gardien de but allemand de football
Gardien de but du Bayer Leverkusen
Naissance en février 1963
Naissance à Berlin